Dungkhar (klooster), een klooster in Tibet
Dungkhar (muziekinstrument), een blaasinstrument in Tibet en India (sankha)